John Gabriel Borkman (Ibsen), toneelstuk van Henrik Ibsen
John Gabriel Borkman (Borgstrøm), symfonisch gedicht van Hjalmar Borgstrøm
John Gabriel Borkman (film), film gebaseerd op het toneelstuk